1992 Голяма награда на Канада е 24-то за Голямата награда на Канада и седми кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 14 юни 1992 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1992 година в Канада